Пи́хта белоко́рая, или Пи́хта почкочешу́йная, или Пи́хта почкочешуйчатая () — дерево; вид рода Пихта семейства Сосновые.

Растёт в смешанных и темнохвойных лесах. В горах произрастает на высотах до 1500 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Вечнозелёное дерево до 30 м высотой и до 35-50 см диаметром, с узкоконической кроной.

Кора гладкая, серебристо-серая, с возрастом темнеющая, с желваками, заполненными душистой прозрачной живицей (также называемой пихтовый бальзам). Шишки молодые фиолетовые, позднее тёмно-бурые, 4,5—5,5 см длиной и 2—2,5 см в диаметре. Пыление происходит перед распусканием молодой хвои. Шишки направлены всегда вверх.

Хвоя на концах слегка раздвоенная, не колючая длиной 1-3 см, расположена по одной, плоская, тёмно-зелёная, сверху блестящая, снизу — с двумя яркими сизо-белыми полосками, расположена спирально или гребенчато. Отдельно каждая хвоинка сохраняется на дереве четыре — пять лет.

Распространение и экология 
Распространена на северо-востоке Китая, в северной части Корейского полуострова. В России — Приморский и Хабаровский края, Амурская область. На Дальнем Востоке распространена только на материковой части, доходя на севере до южного побережья Охотского моря и на западе до бассейна реки Зеи.

Чистых лесов почти не образует, в древостоях господствует редко и обычно составляет второй ярус в темнохвойных пихтово-еловых лесах. Вверх поднимается до верхней границы леса, где даёт стелющиеся формы, у которых рано отмирает вершина, прекращается рост главного ствола и его заменяют нижние ветви, стелющиеся по камням.

Одна из сравнительно быстрорастущих хвойных пород и в благоприятных условиях к 100 годам достигает 25 м высоты и 30 см в диаметре. Предельный возраст около 200 лет. Рано повреждается гнилью и у всех наиболее крупных экземпляров возраст точно установить не удаётся. Требовательна к влажности воздуха и почвы, теневынослива и в остальном экологией схожа с пихтой сибирской.

По данным Леонида Любарского и Любови Васильевой на пихте белокорой найдены следующие дереворазрушающие грибы: ,  (часто служит причиной ветровала), , , , , ,  (изредка), .

Хозяйственное значение и применение

В промышленности и строительстве 
Древесина по своим техническим качествам уступает всем другим хвойным породам Дальнего Востока. В древесине пихты смоляные ходы отсутствуют; она светло-жёлтого цвета, легко обрабатывается. Пихта даёт брёвна для выработки пиломатериалов. Из живицы получают скипидар.

По физико-механическим свойствам древесина пихты белокорой уступает  и не разительно отличается от  и . Сравнение физико-механических свойств дано в таблице ниже:

Сучковатость значительно снижает качество древесины, а раннее поражение на корню дерево разрушающими грибами иногда обесценивает её как строительный и поделочный материал.

В медицине 
Из хвои молодых веток («пихтовой лапки») и шишек путём перегонки с водяным паром получают эфирное пихтовое масло, которое служит сырьём для получения медицинской камфоры, а в хвое также аскорбиновая кислота. Содержание эфирного масла в «лапке» 2—2,17 %.

В медицине и оптике 
Пихтовый бальзам, содержащийся в желваках коры, перерабатывается и используется в медицине (для приготовления ряда препаратов) и в оптике для склеивания элементов оптических систем. Для добывания бальзама желваки прокалываются и сдавливаются.

В декоративном садоводстве 
В декоративном отношении значительно уступает пихте сибирской благодаря своей короткой хвое и более широкой и не столь заострённой кроне.

За пределами естественного ареала известна в культуре в ряде ботанических парков. В Орловской области на опорной лесостепной станции имелась группа этой пихты в возрасте 25 лет, достигая 6,6 м высоты при диаметре в 9,5 см, вполне удовлетворительно рос в дендрарии Лесотехнической академии в Санкт-Петербурге и в ряде других пунктов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пихта белокорая на сайте Ботанического сада ДВО РАН

Пихта
Флора Восточной Азии
Декоративные деревья
Деревья России
Деревья Сибири
Деревья Дальнего Востока